Michael Quinn est un nom notamment porté par :
 Michael Quinn (né en 1952), un joueur de rugby à XV  irlandais ;
 Michael Quinn (né en 1962), footballeur anglais ;
 Michael Quinn (né en 1969), un musicien anglais, bassiste du groupe de rock alternatif Supergrass.